Искуикуила има више значења:

 Искуикуила (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Искуикуила (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику